Le nom commun friend signifie 'ami' en anglais.

Homonymie 
Friend est un nom de famille, notamment porté par :
  (1931-2015), prélat catholique américain ;   
 George Friend (1977-), footballeur anglais ;  
 James Friend (-), directeur de la photographie britannique ;   
 Rob Friend (1981-), footballeur canadien ;   
 Rupert Friend (1981-), acteur britannique.

Cinéma 
 Friend est un film sud-coréen de Kwak Kyung-taek sorti en 2001.

Toponymie 
Villes des États-Unis d’Amérique :
 Friend (Kansas)
 Friend (Oregon)
 Friend (Nebraska)

Sport 
 Le 'friend' est un coinceur mécanique utilisé en escalade ou en alpinisme comme équipement de protection pour l'assurage.

Informatique 
 'friend' est un mot clef dans certains langages objet comme le C++ pour désigner des classes 'amies'

Voir aussi